Jeismann ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Jeismann (* 1945), deutsche Hörfunk-Autorin
 Karl-Ernst Jeismann (1925–2012), Professor der Geschichte und Geschichtsdidaktik an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster
 Michael Jeismann (* 1958), deutscher Historiker und Journalist